

Кациці — село в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Кациці — село в гміні Пултуськ Пултуського повіту Мазовецького воєводства